Тирштайн:()

 Тирштайн — община в Германии (Бавария)
 Тирштайн — округ в Швейцарии. Центр округа — город Брайтенбах